Timea Bacsinszky e Tathiana Garbin erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Dar'ja Kustova e Arina Rodionova hanno battuto in finale Ol'ga Savčuk e Lesja Curenko 2–6, 6–1, [10–7].

Teste di serie

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (secondo turno)
  Yvonne Meusburger /  Kathrin Wörle (semifinali)

  Ol'ga Savčuk /  Lesja Curenko (finale)
  Dar'ja Kustova /  Arina Rodionova (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Strabag Prague Open 2011